Kulojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kulojärvi (sjö i Finland, Lappland), 
 Kulojärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar